Атолл Чичагова:
 Атолл Чичагова — другое название атолла Эрикуб (Маршалловы острова).
 Атолл Чичагова — другое название атолла Таханеа (Туамоту).